Falkendorf bezeichnet verschiedene Orte

in Deutschland:
 Falkendorf (Aurachtal), Ortsteil von Aurachtal, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Falkendorf (Lehmkuhlen), Ortsteil von Lehmkuhlen, Kreis Plön, Schleswig-Holstein

in Österreich:
 Falkendorf (Gemeinde Amaliendorf-Aalfang), Katastralgemeinde von Amaliendorf-Aalfang, Bezirk Gmünd, Niederösterreich
 Falkendorf (Gemeinde Sankt Georgen am Kreischberg), bis 2005 selbstständige Gemeinde, heute Katastralgemeinde und Ortschaft von Sankt Georgen am Kreischberg, Bezirk Murau, Steiermark

in Polen:
 Falkendorf, bis 1935 Sokollen, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, nach 1945 zunächst Sokoły Górskie, jetzt: Sokoły (Biała Piska), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren
in Tschechien:
 die Gemeinde Horka u Staré Paky im Okres Semily

Siehe auch
 Valkendorff